Rybakowo ist ein polnischer bzw. russischer Ortsname:
 Rybakowo (Srokowo), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Schönthal A und Schönthal B, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Rybakowo (Kłodawa), Dorf im Powiat Gorzowski, Woiwodschaft Lebus, Polen, bis 1945: Rohrbruch, Kreis Landsberg (Warthe), Brandenburg
 Rybakowo (Kaliningrad), untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland, bis 1947: Follendorf, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen